Ист Кливланд има више значења:
 Ист Кливланд (Тенеси)
 Ист Кливланд (Охајо)